Grabfeld (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, district Schmalkalden-Meiningen
Grabfeld (regio), een regio/landschap op het grensgebied van de Duitse deelstaten Thüringen en Beieren